Сергей Алексеевич Орлов:
* Орлов, Сергей Алексеевич (1906—1961) — советский партийный деятель, один из организаторов партизанского движения в Ленинградской области во время войны.
 Орлов, Сергей Алексеевич (1896—1944) — советский дипломат, посол СССР в Уругвае (1943—1944).

Примечания